De Sebecidae zijn een familie van uitgestorven landbewonende sebecosuchide Crocodylomorpha. Het oudst bekende lid van de groep is Ogresuchus furatus, bekend uit de Tremp-formatie uit het Laat-Krijt (Maastrichtien) van Spanje. Sebeciden waren divers, overvloedig en breed verspreid in Zuid-Amerika (voornamelijk in Argentinië, Brazilië en Bolivia) tijdens het Cenozoïcum, tot het Midden-Mioceen; hoewel is gesuggereerd dat ten minste sommige vormen tot het Mioceen-Plioceen zouden hebben overleefd in Brazilië.

De klade is in 2004 gedefinieerd als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Sebecus  en Libycosuchus; en al zijn afstammelingen.

Deze groep omvatte vele middelgrote en grote geslachten, van Sebecus tot een gigantische, niet nader genoemde soort uit het Mioceen.

Fylogenie 
Het volgende cladogram is vereenvoudigd naar Diego Pol en Jaime E. Powell (2011).

Geslachten 

 Ayllusuchus
 Barinasuchus
 Bretesuchus
 Eremosuchus?
 Ilchunaia?
 Langstonia
 Lorosuchus
 Ogresuchus
 Sahitisuchus
 Sebecus
 Zulmasuchus

Uitgestorven Crocodylomorpha